Социальная сеть «ВКонтакте», помимо служб для организации общения, характерных для других аналогичных сайтов (отправка личных сообщений, обмен фотографиями, указание статуса и связь с друзьями), предоставляет ряд уникальных возможностей, выделяющих её среди конкурентов. В частности, ВКонтакте имеет видеохостинг VK Видео, потоковое аудио VK Музыка, сокращение ссылок VK.cc и т. п.

Список возможностей

Общение

Мультимедиа

Другие

Закрытые или нереализованные

Примечания 

Списки:Компьютеры
ВКонтакте